Georgina Oliva puede referirse a:

 Georgina Oliva i Peña, socióloga y política española.
 Georgina Oliva Isern, jugadora de hockey hierba español.